Kovasin kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kovasin (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Kovasin (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala, 

Robotskapade Finlandförgreningar